Hockeyettan 2014/2015 var den tredje högsta divisionen i svensk ishockey 2014/2015 och den första säsongen med namnet "Hockeyettan" efter att namnbytet i april 2014. Hockeyettan bestod av 47 lag uppdelade i fyra serier, till skillnad från tidigare då Division 1 hade fem serier. Hockeyettan Norra med 11 lag och Hockeyettan Södra, Östra och Västra med 12 lag vardera. De fyra främsta i varje grundserie gick vidare till Allettan, medan de övriga lag gick vidare till vårserier med samma geografiska indelning som grundserierna. De bästa lagen därifrån gick vidare till playoff och kval till Hockeyallsvenskan.

Fyra lag från Hockeyettan kvalificerade sig för kvalserien nämligen; Pantern, Sundsvall, Tingsryd och Västervik. Då SHL (högsta divisionen) utökades med två lag till nästa säsong gick fyra lag från kvalserien vidare till Hockeyallsvenskan (näst högsta divisionen) tre av de platserna togs av lagen från Hockeyettan.

Inför säsongen ändrades reglerna för spelet något. Bl.a. flyttades de blå linjerna så att anfallszonerna blev större, detta för att få mer anfallsspel och snabbare spelvändingar. Dessutom anpassades icing-regeln till internationell standard med hybridicing. Det innebar att om anfallande spelare hinner till pucken först alternativt till offensiva tekningscirkeln, så skall icingen slås av.

Deltagande lag
Under förra säsongen 2013/2014 drog sig både Nyköpings HK och Brunflo IK ur Hockeyettan på grund av ekonomiska problem. Inför säsongen 2014/2015 avancerade IFK Arboga, HC Dalen, Haninge Anchors HC, Varberg Vipers och Värmdö HC upp till Hockeyettan, dessutom degraderades IF Troja-Ljungby från Hockeyallsvenskan. Efter kvalserierna hade även Falu IF en plats i säsongen 2014/2015 men valde att dra sig ur på grund av ekonomiska problem. Platsen gick istället till Grästorp som annars åkt ur serien.

Grundserier
Grundserierna spelades mellan den 9 september och den 10 december 2014 och avgjorde vilka lag som gick vidare till Allettan.

Hockeyettan Norra
Hockeyettan Norra spelades med 11 lag och vanns av Sundsvall Hockey. Poängligan vanns av Oscar Fredriksson, Kiruna IF, med 33 poäng på 20 matcher (22 mål och 11 assist). Lag 1–4 gick vidare till Allettan Norra som startade efter jul. Övriga lag spelar kvar i samma serie efter jul då den istället kallas vårserien.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Östra
Hockeyettan Östra spelades i 22 omgångar och vanns av Huddinge IK. Poängligan vanns av Sebastian Höglund, Tierps HK, med 37 poäng på 22 matcher (10+27). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Norra, övriga lag fortsatte spela i vårserien.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Västra
Serien spelades i 22 omgångar med 12 lag och vanns av Västerviks IK. Poängligan vanns av Alexander Holmberg, Vimmerby HC, med 32 poäng i 21 matcher (17+15). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Södra, övriga lag fortsatte spela i vårserien.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Södra
Serien spelades med 12 lag som möttes i 22 omgångar. Kristianstads IK segrade och klubbens främste poängplockare, Emil Sandin, vann poängligan med 36 poäng (9+27). De fyra främsta lagen i serien gick vidare till Allettan Södra, medan de övriga lagen fortsatte spela i vårserien.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Allettan
Allettan spelades mellan den 27 december 2014 och den 15 mars 2015 och var uppdelad i två serier, Norra och Södra, med åtta lag vardera som möttes i 14 omgångar.

Allettan Norra
Serien spelades av de fyra främsta lagen från norra och östra grundserierna. Sundsvall Hockey segrade och tog därmed en plats i kvalserien till Hockeyallsvenskan. Lag 3–5 kvalificerade sig för playoff. Övriga lag hade spelat klart för säsongen men var fortsatt kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Joakim Högberg, Piteå HC med 20 poäng på 14 matcher (12 mål 8 assist).

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Allettan Södra
Serien spelades av de fyra främsta lagen från södra och västra grundserierna. IK Pantern  segrade och tog därmed platsen i kvalserien till Hockeyallsvenskan. Lag 3–5 kvalificerade sig för playoff. Övriga lag hade spelat klart för säsongen men var fortsatt kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Patrik Blomberg, IK Pantern, med 16 poäng på 11 matcher (9+7). 

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Vårserier
Vårserierna spelades av de lag som inte kvalificerat sig för Allettan mellan den 27 december 2014 och den 15 februari 2015. Den geografiska indelningen var den samma som i grundserierna. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i grundserien.

Hockeyettan Norra vår
Spelades med sju lag i 12 omgångar. Vid seriens start fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Örnsköldsvik 6p, Kiruna 5p, Teg 4p, Vännäs 3p, Kovland 2p och SK Lejon 1p. De två första lagen, Örnsköldsvik och Kovland gick vidare till playoff. Sista laget, SK Lejon, gick till kvalserien för Hockeyettan nästa säsong. Övriga lag var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Östra vår
Spelades med åtta lag lag i 14 omgångar. Vid seriens start fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Åker/Strängnäs 7p, Väsby 6p, Haninge 5p, Enköping 4p, Hammarby 3p, Tierp 2p och Vallentuna 1p. De två första lagen, Åker/Strängnäs och Haninge Anchors gick vidare till playoff. De två sista lagen, Värmdö och Vallentuna, gick till kvalserien. Övriga lag var färdigspelade och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Västra vår
Serien spelades med åtta lag lag i 14 omgångar. Vid start fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Mariestad 7p, Kumla 6p, Borlänge 5p, Lindlöven 4p, Arboga 3p, Surahammar 2p och Forshaga 1p. De två första lagen, Mariestad och Kumla, gick vidare till playoff. De två sista lagen, Arboga och Surahammar, gick till kvalserien. Övriga lag var färdigspelade och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Södra vår
Serien spelades med åtta lag lag i 14 omgångar. Vid start fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Nybro Vikings 7p, Kallinge/Ronneby 6p, Halmstad 5p, Varberg 4p, Helsingborg 3p, Mörrum 2p och Dalen 1p. De två första lagen, Helsingborg och Kallinge, gick vidare till playoff. De två sista lagen, Mörrum och Olofström, gick till kvalserien. Övriga lag var färdigspelade och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Playoff
I playoff deltog totalt 16 lag, varav åtta lag från Allettan samt två lag från varje fortsättningsserie. De möttes två och två i åtta matchserier, ett Allettan-lag mot ett lag från fortsättningsserierna. Vinnarna gick vidare till Playoff 2 där lagen lottas mot varandra i fyra matchserier. Vinnarna gick vidare till Playoff 3 från vilket de två vinnande lagen gick vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Grafisk översikt

Playoff 1

Huddinge, Östersund, Kristianstad och Tingsryd vidare till Playoff 2.

Playoff 2

Västervik, Troja-Ljungby, Tingsryd och Huddinge vidare till Playoff 3.

Playoff 3

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet
Västervik och Tingsryd vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kvalserier

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Poängtabell
Mellan den 12 mars och 4 april 2015 spelades kvalserien till Hockeyallsvenskan. Där seriesegrarna från de två allettorna, vinnarna från Playoff 3 tillsammans med de två sista lagen från Hockeyallsvenskan spelade en serie om 10 matcher. De fyra främsta fick spela i Hockeyallsvenskan 2015/2016.

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Tingsryd, Pantern och Sundsvall flyttas upp till Hockeyallsvenskan nästa säsong. Södertälje flytas ner till Hockeyettan.

Resultattabell

Kvalserie A till Hockeyettan
Serien spelades 1–15 mars 2015. Kvalificerade var det sista laget i Hockeyettan Norra vår och de bästa lagen från division 2. SK Lejon vinner kvalet, men efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Brunflo och Härnösand upp.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Kvalserie B till Hockeyettan
Serien spelades 1–25 mars 2015. Kvalificerade var det två sista lagen i Hockeyettan Östra vår och de bästa lagen från division 2 i region öst. Vallentuna vinner kvalet och efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Sollentuna upp.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Kvalserie C till Hockeyettan
Serien spelades 1–25 mars 2015. Kvalificerade var det två sista lagen i Hockeyettan Västra vår och de fyra bästa lagen från division 2 i region väst. Surahammar vinner kvalet och efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Arboga och Köping upp.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Kvalserie D till Hockeyettan
Serien spelades 1–25 mars 2015. Kvalificerade var det två sista lagen i Hockeyettan Södra vår och de fyra bästa lagen från division 2 i region syd. Mörrum vinner kvalet och efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Tyringe upp.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Publik 

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsberättelse

Referenser

Externa länkar
Hockeyettan 2014/2015 på Svenska Ishockeyförbundets hemsida
Hockeyettan.se

Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015
2014/2015
Ishockeysäsongen 2014/2015